Die Birinci Divizionu 2018/19 war die 27. Spielzeit der zweithöchsten Fußball-Spielklasse Aserbaidschans. Sie begann am 23. August 2018 und endete am 10. Mai 2019. Meister wurde MOİK Baku PFK.

Modus 
14 Mannschaften traten an 26 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander an.

Vereine 
Am 9. August 2018 wurde angekündigt, dass Qarabağ Ağdam 2, FK Keşlə 2, Neftçi Baku 2, Sumqayıt PFK 2, Səbail FK 2, Sabah FK 2 und Zirə FK 2 in dieser Saison teilnahmen.  Dazu kam Absteiger PFK Kəpəz aus der Premyer Liqası.

Xəzər Baku FK, Binə FK und FK Mil-Muğan nahmen nicht teil.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018/19